Il singolare del torneo di tennis Asian Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Helena Suková che ha battuto in finale Laura Gildemeister 6–2, 4–6, 6–1.

Teste di serie 

Assente
 Helena Suková (campionessa)
 Laura Gildemeister (finale)
 Kimiko Date (semifinali)

 Rachel McQuillan (quarti di finale)
 Yayuk Basuki (primo turno)
 Naoko Sawamatsu (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Asian Open 1992